Hausham ist der Name folgender Orte:

 Hausham, Gemeinde im Landkreis Miesbach, Bayern
 Hausham (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft der Gemeinde Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich